Arn steht für:
 Arn – Der Kreuzritter,  Film des Regisseurs Peter Flinth aus dem Jahr 2007

Geographische Objekte:
 Arn (Michigan), Ort im Bay County, Vereinigte Staaten
 Arn (Fluss), Nebenfluss des Thoré in Frankreich
 Arn ZH, Ortsteil der Gemeinde Horgen in der Schweiz

Personen:
 einen männlichen Ein- und Vornamen, siehe Arn (Vorname)
 Arn von Salzburg, Erster Erzbischof von Salzburg
Familienname:
 Daniel Arn (* 1965), Schweizer Unternehmer und Schweizer Politiker (FDP)
 Edward F. Arn (1906–1998), US-amerikanischer Politiker
 Gottfried Arn (1912–??), Schweizer Ringer
 Gréta Arn (* 1979), ungarische Tennisspielerin
 Hans Arn-Willi (1907–1972), Schweizer Ornithologe
 Werner Arn (1942–2016), Schweizer Freikirchengründer

arn steht für:
 Mapudungun (Sprachcode)

ARN steht für:
Acquirer Reference Number, eine Identifikationsnummer für Transaktionen im Bankverkehr
Amazon Resource Name, eindeutiger technischer Ressource-Bezeichner des Cloud-Computing-Anbieters Amazon Web Services (AWS)
 Arab Regulators Network, dem Verband der arabischen Regulierungsbehörden für Telekommunikation und Informationstechnologien
 Arnis, Hafen (Fischereikennzeichen)
 Avot de-Rabbi Nathan, rabbinisches Sammelwerk
 Flughafen Stockholm/Arlanda (IATA-Code) in Schweden
 Air Canada Express (ICAO-Code), kanadische Regionalfluggesellschaft
 Air Nova (ICAO-Code), ehemalige kanadische Regionalfluggesellschaft
 Ilm-Kreis (für Arnstadt), Kfz-Kennzeichen

 steht für:
 George Arnott Walker Arnott (1799–1868), schottischer Botaniker

AR-N steht für:
 Misiones (Argentinien), ISO 3166-2 Code der argentinischen Provinz

Siehe auch:
 Ahrn

Abkürzung